Perth Arena — крытый спортивно-концертный комплекс, расположенный в Перте, Австралия.

Арена входит в комплекс Perth City Link. Её официальное открытие состоялось 18 ноября 2012 года.

Общая информация 
Арена разработана архитектурными бюро Ashton Raggatt McDougall и Cameron Chisholm Nicol. В зависимости от назначения число посадочных мест вокруг площадки может варьироваться от 15 500 человек для концертов до 12 000 человек для игр местной баскетбольной лиги. Комплекс имеет раздвижную крышу; в зале имеются 36 мест категории «люкс»; под ареной имеется автостоянка на 680 машин. При комплексе имеются пять выделенных функциональных пространств; грузовики с оборудованием имеют возможность въезжать прямо в зал арены.

В комплексе проводит домашние матчи баскетбольный клуб Perth Wildcats; а также на Арене проходят игры теннисного Кубка Хопмана.

Примечания

Ссылки 

 Сайт комплекса 
 Сайт оператора комплекса 

Стадионы Австралии
Концертные площадки
Теннисные стадионы
Спортивные сооружения Перта (Австралия)
Стадионы, построенные в 2012 году